Dante Alighieri – poeta italiano

Dante Alighieri – nave da battaglia della Regia Marina varata nel 1910
Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria – (UNISTRADA) è un ateneo della città di Reggio Calabria
Società Dante Alighieri – ente morale istituito nel 1889
Società editrice Dante Alighieri – casa editrice fondata a Roma nel 1895
 Dante Alighieri – scultura di Ettore Ximenes

Pagine correlate 
Dante (disambigua)
Alighieri (disambigua)